Guillén el del son entero fue el primer disco que Xulio Formoso grabó, en 1975, para el sello Polydor en una relación comercial y artística que no siempre fue la más cordial y ecuánime. Fue un álbum conceptual (como la mayoría de los de Xulio Formoso) dedicado a la obra del bardo cubano Nicolás Guillén. Por primera vez apareció aquí el grupo Sensemayá con su formación original que acompañaría a Xulio durante muchos conciertos y grabaciones posteriores.

Las composiciones y la interpretación mantuvieron en todo momento los ritmos y acentos afrocubanos de la obra escrita sobre la cual se basaron. Fue uno de los discos más vendidos de Xulio Formoso y unos de los más vendidos ese año en Venezuela y otros países. Varias de sus piezas fueron versionadas después por artistas como Los Sabandeños, el “Grupo Ahora” e Ibrahim Ferrer.

Cuando se bautizó este disco, Guillén escribió en la contraportada del ejemplar de Xulio Formoso una significativa frase que resume este trabajo mejor que cualquier otro comentario que se pueda hacer al respecto: «Mi poesía viene de la música y aquí vuelve a ella».

Canciones 
Lado A
 Guitarra [El son entero] (Nicolás Guillén; Xulio Formoso)
 A Chile [al partir] (Nicolás Guillén; Xulio Formoso)
 Las dos cartas (Nicolás Guillén; Xulio Formoso)
 Abril sus flores abría (Nicolás Guillén; Xulio Formoso)
 Muchacha recién crecida (Nicolás Guillén; Xulio Formoso)

Lado B
 Coplas americanas (Nicolás Guillén; Xulio Formoso)
 Sensemayá (Nicolás Guillén; Xulio Formoso)
 El soldado Miguel Paz (Nicolás Guillén; Xulio Formoso)
 Arte poética (Nicolás Guillén; Xulio Formoso)
 Plan del machete (Carlos Puebla; Xulio Formoso)

Músicos 
Sensemayá
 Xulio Formoso: Guitarra, Voz
 Luís Suárez: Guitarra, Bajo, Cuatro, Flauta, Coros
 Franklin Mejías: Mandolina, Cuatro, Coros
 Cruzito: Percusión, Coros
 Pepe Bello: Piano

Créditos 
 Diseño gráfico: Carlos León
 Fotos: Carlos L.Otazo
 Lugar y fecha de grabación: Estudios Del Este 1975 Caracas
 Producción: Pepe Bello 

Álbumes de Venezuela de 1975
Álbumes de Xulio Formoso